Dit is een lijst van planetoïden 46201-46300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46201) - || 2001 FS148|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46202) - || 2001 FR151|| 24 maart 2001 || NEAT
|-
| (46203) - || 2001 FB153|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46204) - || 2001 FC155|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46205) - || 2001 FV155|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46206) - || 2001 FS156|| 26 maart 2001 || NEAT
|-
| (46207) - || 2001 FF158|| 27 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46208) Gicquel || 2001 FB160|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46209) - || 2001 FK160|| 29 maart 2001 || NEAT
|-
| (46210) - || 2001 FX160|| 29 maart 2001 || NEAT
|-
| (46211) - || 2001 FO161|| 29 maart 2001 || NEAT
|-
| (46212) - || 2001 FD162|| 30 maart 2001 || NEAT
|-
| (46213) - || 2001 FN162|| 31 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46214) - || 2001 FX166|| 19 maart 2001 || NEAT
|-
| (46215) - || 2001 FX170|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46216) - || 2001 FK171|| 24 maart 2001 || NEAT
|-
| (46217) - || 2001 FK176|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46218) - || 2001 FV177|| 18 maart 2001 || NEAT
|-
| (46219) - || 2001 FB187|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46220) - || 2001 FW189|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46221) - || 2001 GP || 1 april 2001 || LINEAR
|-
| (46222) - || 2001 GJ5 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (46223) - || 2001 GV7 || 15 april 2001 || LINEAR
|-
| (46224) - || 2001 GN10|| 15 april 2001 || NEAT
|-
| (46225) - || 2001 GV10|| 15 april 2001 || NEAT
|-
| (46226) - || 2001 HP2 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (46227) - || 2001 HQ2 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (46228) - || 2001 HZ2 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (46229) - || 2001 HQ3 || 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (46230) - || 2001 HZ4 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (46231) - || 2001 HM5 || 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (46232) - || 2001 HS7 || 17 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46233) - || 2001 HF9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (46234) - || 2001 HK9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (46235) - || 2001 HX9 || 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (46236) - || 2001 HA10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (46237) - || 2001 HB10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (46238) - || 2001 HE10|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (46239) - || 2001 HX10|| 17 april 2001 || LINEAR
|-
| (46240) - || 2001 HT11|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (46241) - || 2001 HG12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (46242) - || 2001 HQ12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (46243) - || 2001 HR12|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (46244) - || 2001 HU15|| 24 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46245) - || 2001 HU20|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (46246) - || 2001 HX20|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (46247) - || 2001 HG22|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (46248) - || 2001 HM22|| 25 april 2001 || Ametlla de Mar
|-
| (46249) - || 2001 HQ22|| 25 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46250) - || 2001 HP28|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (46251) - || 2001 HO31|| 26 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46252) - || 2001 HH32|| 30 april 2001 || Kleť
|-
| (46253) - || 2001 HW34|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (46254) - || 2001 HB36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (46255) - || 2001 HZ36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (46256) - || 2001 HR40|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (46257) - || 2001 HF44|| 16 april 2001 || LONEOS
|-
| (46258) - || 2001 HE45|| 16 april 2001 || LONEOS
|-
| (46259) - || 2001 HR45|| 17 april 2001 || LONEOS
|-
| (46260) - || 2001 HC46|| 17 april 2001 || LONEOS
|-
| (46261) - || 2001 HA47|| 18 april 2001 || NEAT
|-
| (46262) - || 2001 HX47|| 19 april 2001 || NEAT
|-
| (46263) - || 2001 HH48|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (46264) - || 2001 HB50|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (46265) - || 2001 HC51|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (46266) - || 2001 HE52|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (46267) - || 2001 HR55|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (46268) - || 2001 HJ56|| 24 april 2001 || NEAT
|-
| (46269) - || 2001 HA58|| 25 april 2001 || LONEOS
|-
| (46270) - || 2001 HW62|| 26 april 2001 || LONEOS
|-
| (46271) - || 2001 HE63|| 26 april 2001 || LONEOS
|-
| (46272) - || 2001 HO64|| 27 april 2001 || NEAT
|-
| (46273) - || 2001 HX64|| 27 april 2001 || NEAT
|-
| (46274) - || 2001 JU3 || 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (46275) - || 2001 JW3 || 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (46276) - || 2001 JQ4 || 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (46277) Jeffhall || 2001 JH7 || 15 mei 2001 || LONEOS
|-
| (46278) - || 2001 KM || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46279) - || 2001 KQ12|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46280) Hollar || 2001 KD8|| 21 mei 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (46281) - || 2001 KR19|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46282) - || 2001 KU26|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46283) - || 2001 KE29|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46284) - || 2001 KU33|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46285) - || 2001 KD36|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46286) - || 2001 KR37|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46287) - || 2001 KJ41|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46288) - || 2001 KK43|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46289) - || 2001 KO49|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46290) - || 2001 KY51|| 16 mei 2001 || NEAT
|-
| (46291) - || 2001 KN54|| 17 mei 2001 || NEAT
|-
| (46292) - || 2001 KY56|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46293) - || 2001 KF58|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (46294) - || 2001 KR65|| 22 mei 2001 || LONEOS
|-
| (46295) - || 2001 KP70|| 23 mei 2001 || NEAT
|-
| (46296) - || 2001 KU71|| 24 mei 2001 || LONEOS
|-
| (46297) - || 2001 MK13|| 24 juni 2001 || NEAT
|-
| (46298) - || 2001 MU18|| 29 juni 2001 || LONEOS
|-
| (46299) - || 2001 MR24|| 16 juni 2001 || LONEOS
|-
| (46300) - || 2001 MW27|| 22 juni 2001 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten